Good distribution practice, richtlijnen voor distributie van humane medicijnen
 Bruto binnenlands product, een begrip in de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen (Engels: Gross Domestic Product of GDP)
 Gottfried de Purucker (1874-1942), Amerikaans schrijver en theosoof
 Guanosinedifosfaat, een ribonucleotide